Алексе́й Зи́нченко:
 Зинченко, Алексей Иосифович (1915 — после 1990) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Зинченко, Алексей Павлович (род. 1937) — советский и российский экономист, член-корреспондент ВАСХНИЛ (с 1991).
 Зинченко, Алексей Родионович (1914—1970) — военный лётчик, Герой Советского Союза.